Druschinin oder Drushinin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Druschinin (1824–1864), russischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer
 Fjodor Serafimowitsch Druschinin (1932–2007), russischer Bratschist und Komponist
 Igor Petrowitsch Druschinin (1929–2000), russischer Ozeanologe und Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
 Ilja Andrejewitsch Druschinin (* 1998), russischer Schwimmer 
 Jakob Alexandrowitsch Druschinin (1771–1849), russischer Übersetzer und Politiker
 Jewgeni Anatoljewitsch Druschinin (* 1968), russischer Geschäftsmann
 Max Drushinin (* 1989), deutscher Schriftsteller
 Pjotr Alexandrowitsch Druschinin (* 1974), russischer Historiker
 Wassili Grigorjewitsch Druschinin (1859–1936), russischer Historiker und Paläograf